Lionheart (« Cœur de lion » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
 Lionheart est le titre original du film américain Full Contact avec Jean-Claude Van Damme.
 Cœur de lion () est un film d'aventures américain réalisé par Franklin J. Schaffner, sorti en 1987 mais resté inédit en salles en France.
 Lionheart est un film dramatique nigérian réalisé par Genevieve Nnaji, sorti en 2018.

Histoire 
 Lionheart signifie en anglais Cœur de lion, voir Richard Cœur de Lion (Richard the Lionheart)

Jeu 
 Lionheart est le nom d'une arme de Squall Leonhart dans le jeu vidéo Final Fantasy VIII.
 Lionheart est un ouvrage pour jeux de rôle décrivant l'Angleterre du , écrit par Edwin King et illustré par Eric Hotz, édité par Columbia Games en 1987
 Lionheart, un jeu vidéo de Thalion sorti en 1993 sur Commodore Amiga.
 Lionheart: Legacy of the Crusader, un jeu vidéo de Reflexive Entertainment. (2003)

Littérature 
 Lionheart est un personnage de l'Univers Marvel.

Musique 
 Lionheart est le titre d'un morceau de l'album Lionheart sorti en 2004 par Saxon.
 Lionheart est le titre du deuxième album de Kate Bush.
 Lionheart est le nom d'un groupe de punk hardcore américain formé en 2004 à Oakland, Californie.
 Lion Heart est un album du groupe sud-coréen Girls' Generation sorti en 2015.
 Lionheart est le titre du  morceau de l'album Confident de Demi Lovato, sorti en 2015.
 Lionheart est le titre de l'album de SERENITY, sorti en 2017.

Nœud 
 Lion heart sinnet est le nom d'un type de bracelet de survie